Сборная Мозамбика по футболу представляет Мозамбик на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Мозамбикская федерация футбола. В 1986, 1996, 1998 и 2010 годах сборная Мозамбика смогла пробиться в финальный турнир Кубка африканских наций, где не проходила дальше группового турнира.

История Мозамбика тесно связана с бывшей метрополией — Португалией. Один из величайших португальских футболистов Эйсебио является уроженцем Мозамбика. Также в Мозамбике родились известный тренер Карлуш Кейруш и футболисты сборной Португалии Мариу Колуна и Абел Шавьер.

Достижения

Чемпионат мира 
 1930 — 1978 — Не участвовала
 1982 — Не прошла квалификацию
 1986 — Не участвовала
 1990 — Не участвовала по причине запрета ФИФА
 1994 — 2022 — Не прошла квалификацию

Кубок африканских наций 
 1957 — 1980 — Не участвовала
 1982 — Не прошла квалификацию
 1984 — Не прошла квалификацию
 1986 — групповой этап
 1988 — 1994 — Не прошла квалификацию
 1996 — групповой этап
 1998 — групповой этап
 2000 — 2008 — Не прошла квалификацию
 2010 — групповой этап
 2012 — Не прошла квалификацию
 2015 — Не прошла квалификацию
 2017 — Не прошла квалификацию
 2019 — Не прошла квалификацию
 2021 — Не прошла квалификацию

Примечания

Ссылки 
 Сборная Мозамбика на сайте ФИФА 

Мозамбик
Футбол в Мозамбике
Сборные Мозамбика